Mabille est un nom de famille issu du latin amabilis (« aimable »), notamment porté par :
 
 François Mabille (1965 -), universitaire français, professeur de sciences politiques ;
 Françoise Mabille, première femme sapeur-pompier en France ;
Hélène Mabille (1917-1995), résistante française, rescapée de Ravensbrück ;
 Joseph Mabille (1877-1954), général de brigade français ;
 Jules François Mabille (1831-1904), malacologiste, biologiste et zoologiste français ;
 Jules Louis Mabille (1843-1897), sculpteur français né à Valenciennes ;
 Paul Mabille (1835-1923), naturaliste français ;
 Pierre Mabille (1904-1952), médecin et écrivain français ;
 Xavier Mabille (1933-2012), politologue et historien belge.
 Yvonne Mabille (1913-?), athlète française
Hélène Mabille (1917-1995), résistante française, militante communiste et syndicaliste

Lien externe 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand